Lista 816 gmin w departamencie Aisne we Francji.

 (CASQ) – gminy aglomeracji Saint-Quentin utworzone w 2000 r.
 (CAS) – gminy aglomeracji Soissonnais utworzone w 2000 r.